! — альбом группы The Dismemberment Plan. Был выпущен 2 октября 1995 года на лейбле DeSoto Records. Первоначальный барабанщик группы, Стив Каммингс, играл на этом альбоме, но оставил коллектив вскоре после его релиза.

Список композиций

Участники записи 
 Эрик Акселсон — бас-гитара
 Джейсон Кадел — гитара
 Стив Каммингс — ударные
 Трэвис Моррисон — вокал, гитара
 Технический персонал

 Энди Харнеко и Дон Циентара — запись

Примечания 

Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы на английском языке